Гула — богиня лікування в шумеро-аккадській міфології.
 Лу-Гула — правитель (енсі) шумерської держави Лагаш.

 Гула Антон Семенович (нар. 28 серпня 1944, с. Наконечне Яворівський р-н Львівська область) — український митець, майстер різьби по дереву.
 Гула Євген Петрович (нар. 3 лютого 1945, с. Тисовець, Польща) — український живописець і графік.
 Гула Інна Йосипівна (9 травня 1940, Харків, УРСР, СРСР — 28 травня 1990, Москва, СРСР) — радянська акторка театру і кіно.
 Гула Лев Федорович — професор кафедри кримінального права і процесу, Інституту права та психології, доктор юридичних наук, доцент.
 Гула Надія Максимівна (народ. 1936) — відомий український вчений в галузі медичної біохімії, професор (2002), член-кореспондент Національної академії наук України (1991) і Академії медичних наук України (1993).
 Гула Олег Володимирович (нар. 31 січня 1965, Львів) — радянський та український футболіст.
 Гула Теодор (Федір) Іванович (нар. 7 березня 1890 року, село Носів — пом. 29 липня 1953) — український науковець та педагог, астроном-теоретик, доктор філософії.
 Шарбат Гула (Пушту: شربت ګله) — афганська жінка, пушту за національністю, котра стала відомою завдяки фотографії журналіста Стіва МакКаррі, котру згодом у 1985 році опублікував журнал National Geographic.

Див. також 
 Гулий

прізвища
слов'янські прізвища